El término "dalái lama" se puede referir a:

 Dalái lama, el líder espiritual del budismo tibetano;
 Tenzin Gyatso, la persona que actualmente tiene el título de dalái lama;
 Dalai Lama (canción de Mecano), canción de Mecano, del álbum Aidalai;
 Dalai Lama (canción de Rammstein), canción del grupo Rammstein, del álbum Reise, Reise.